"Inside the whale" är en essä i tre delar skriven av George Orwell 1940. Essän kretsar i första hand kring Henry Millers självbiografiska bok Kräftans vändkrets (originaltitel: Tropic of Cancer). Orwell analyserar Millers bok och undersöker vad Miller menar med Paris "post-slump" (efter nedgången/efter depressionen). I den andra delen av essän diskuterar Orwell även olika manliga författare som var populära under 1920- och 1930-talen.

Utgåvor av "Inside the Whale" 
Först publicerad i Inside the Whale and Other Essays, utgiven i London, Storbritannien, den 11 mars 1940.

Andra utgåvor:
Inside the Whale and Other Essays — 1940.
England Your England and Other Essays — 1953.
Such, Such Were the Joys — 1953.
Decline of the English Murder and Other Essays — 1965.
Collected Essays — 1961.
The Collected Essays, Journalism and Letters of George Orwell — 1968.

Källor

Inside the Whale på www.orwell.ru

Externa länkar
 Inside the Whale  - hela texten

Skönlitteratur 1940
Engelskspråkig litteratur
Brittisk litteratur
Verk av George Orwell